Die Sybase Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 13. Februar 2000 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Dubai Tennis Championships in Dubai und die Open 13 in Marseille gespielt, welche genau wie das Turnier in San José zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Erfolgreicher Titelverteidiger war der an Position zwei gesetzte Australier Mark Philippoussis, der nach den Absagen der Nummer 1 und 3 der Setzliste auch favorisiert war. Im Finale besiegte er den ungesetzten Schweden Mikael Tillström in drei Sätzen. Es war sein einziger Titel der Saison und der achte Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegte die an Position vier gesetzte amerikanische Paarung bestehend aus Jan-Michael Gambill und Scott Humphries, die damit die zwei Jahre andauernde Siegesserie von Todd Woodbridge und Mark Woodforde beendeten, da diese bereits in der zweiten Runde scheiterten. Für beide Amerikaner war es der erste Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in San José (Kalifornien)